Федерация футбола Украинской ССР () — бывший региональный руководящий орган советского футбола, осуществлявший свою деятельность на территории Украинской ССР с 1959 по 1991 годы. В 1991 году был преобразован в Федерацию футбола Украины.

История 
Орган высшей футбольной власти в Украинской республике получил статус федерации в 1959 году.

Председатели 
 1959—1963 Николай Степанович Кузнецов
 1963—1964 Антон Леонардович Идзковский
 1964—1971 Фёдор Мартьянович Мартынюк
 1971—1975 Олег Александрович Ошенков
 1975—1991 Николай Фёдорович Фоминых
Информация из статьи в газете «Спорт-Экспресс». По другим данным первым председателем в 1959 году был Николай Николаевич Балакин, а в 1987—1989 годах республиканскую ФФ возглавлял Юрий Александрович Пустоваров.

Турниры 
Федерация принимала участие в организации проведения следующих турниров:
 Чемпионат Украинской ССР по футболу
 Кубок Украинской ССР по футболу
 Суперкубок Украинской ССР по футболу

Примечания

Литература 
 Анатолий Коломиец «Киевский футбол на рубежах времён»

Футбол в УССР